Lacoste steht für

 Lacoste, französische Bekleidungsmarke

Geografie:
 Lacoste (Vaucluse), französische Gemeinde im Département Vaucluse
 Lacoste (Hérault), französische Gemeinde im Département Hérault
 LaCoste (USA), Stadt in Texas, USA

Lacoste ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Lacoste (1931–2006), französischer Modeschöpfer und Unternehmer
 Carel Eliza van der Sande Lacoste (1860–1894), niederländischer Porträtmaler und Zeichner
 Carlos Alberto Lacoste (1929–2004), argentinischer Marineoffizier und Staatspräsident 1981
 Charles Lacoste (1870–1959), französischer Maler
 Élie Lacoste (1745–1806), französischer Arzt und Revolutionär
 Juan Francisco Lacoste (1874–1906), uruguayischer Politiker und Rechtsanwalt
 Michel Lacoste (* 1944), französischer Unternehmer und Botaniker
 Pablo Lacoste (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Paul-François Lacoste (1755–1826), französischer Geistlicher (Abbé), Naturforscher und Geologe
 Pierre Lacoste (1924–2020), französischer Marineoffizier
 René Lacoste (1904–1996), französischer Tennisspieler, Modeschöpfer und Unternehmer (Lacoste)
 Robert Lacoste (1898–1989), französischer Politiker
 Sokhna Lacoste (* 2000), französische Sprinterin
 Vincent Lacoste (* 1993), französischer Schauspieler
 Yves Lacoste (* 1929), französischer Geograph

Siehe auch:
 Château Grand-Puy-Lacoste, Weingut bei Bordeaux
 Lacoste & Battmann, ehemalige französische Automarke
 Relativgravimeter (zum LaCoste-Romberg-Gravimeter)